Keswick - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Keswick (Iowa) - localidade na Iowa, Estados Unidos
Keswick (North Norfolk) - localidade na Norfolk, Inglaterra
Keswick (Ontário) - localidade na Ontário, Canadá
Keswick (South Norfolk) - localidade na Norfolk, Inglaterra